52-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 52-я армия (СССР).
 52-я армия (Япония).